Az 1994–1995-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának nyolcvannegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.

A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az SV Casino Salzburg csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 Az SV Casino Salzburg az 1994-95-ös szezon bajnoka.
 Az SV Casino Salzburg részt vett az 1995–96-os UEFA-bajnokok ligájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1995–96-os kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Sturm Graz és az Austria Wien részt vett az 1995–96-os UEFA-kupában.
 Az FC Linz osztályozót játszott.
 A VfB Mödling kiesett a másodosztályba (1. Liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 
 Táblázatok és eredmények az Austriasoccer.at honlapján. 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok